Empire City puede referirse a:
 Apodo de la ciudad de Nueva York.
 localidad de Oklahoma Empire City (Oklahoma).